Alfred Vosburgh, noto come Gayne Whitman – attore e sceneggiatore statunitense
 Dick Vosburgh – scrittore, poeta e paroliere statunitense naturalizzato inglese
 Harold Vosburgh – attore statunitense
 Tilly Vosburgh – attrice britannica